Лоре́нцо () — італійське чоловіче ім'я. Український аналог — Лаврентій, іспанський — Лоренсо.

Ім'я 
 Лоренцо Антонетті (; 1922–2013) — італійський кардинал і ватиканський дипломат.
 Лоренцо Бальдіссері (; 1940) — італійський кардинал, ватиканський дипломат.
 Лоренцо Бандіні (; 1935–1967)— італійсьский автогонщик.
 Лоренцо Бартоліні (; 1777–1850) — італійський скульптор.
 Лоренцо Берніні (; 1598–1680) — італійський архітектор і скульптор.
 Лоренцо Буффон (; 1929) — колишній італійський футболіст, воротар.
 Лоренцо Валла (; 1407–1457) — італійський критик, викладач, гуманіст, перекладач, філософ.
 Лоренцо Венеціано (; XIV ст.) — італійський живописець.
 Лоренцо Карбончіні (; 1976) — італійський веслувальник, олімпійський медаліст (2000).
 Лоренцо Гіберті (; 1381–1455) — італійський скульптор, ювелір, історик мистецтв.
 Лоренцо Ґавотті (; 1595–1679) — католицький єпископ з Італії, церковний дипломат.
 Лоренцо Ебесіліо (; 1991) — нідерландський футболіст.
 Лоренцо Інсіньє (; 1991) — італійський футболіст, нападник.
 Лоренцо Кампеджо (; 1471–1539) — італійський кардинал.
 Лоренцо Коста (; 1460–1535) — італійський художник доби Відродження.
 Лоренцо ді Креді (, справжнє ім'я ) 1459–1537) — італійський художник з Флоренції.
 Лоренцо Ламас (; 1958) — американський актор.
 Лоренцо Лотто (; 1480–1556) — італійський художник доби Відродження.
 Лоренцо Медічі (; 1449–1492) — правитель Флоренції між 1469 та 1492 роками, поет («Новела про Джакоппо»), меценат; внук Козімо Медічі-старшого.
 Лоренцо II Медічі (; 1492–1519) — герцог Урбінський з 1516 до 1519 року, сеньйор Флорентійської республіки з 1513 до 1519 року.
 Лоренцо Медічі Пополано (; 1463–1503) — італійський політик, дипломат, банкір.
 Лоренцо Медічі Старий (; 1395–1440) — італійський державний діяч.
 Лоренцо Мінотті (; 1967) — колишній італійський футболіст, захисник.
 Лоренцо Монако (; 1370–1425) — флорентійський художник.
 Лоренцо Наталі (; 1922–1989) — Комісар ЄС, Віце-президент Європейської Комісії (1976–1989).
 Лоренцо Парето (; 1800–1865) — італійський геолог і політичний діяч.
 Лоренцо Помпео (; 1968) — італійський славіст, перекладач.
 Лоренцо да Понте (, 1749–1838) — придворний поет імператора Йосипа II, автор лібрето творів багатьох композиторів.
 Лоренцо Пріулі (; 1489–1559) — 82-й венеціанський дож.
 Лоренцо Сенес (; 1-ша половина 17 ст.) — польський архітектор перехідної доби від маньєризму до раннього бароко, італієць із Швейцарії.
 Лоренцо Скуполі (; 1530–1610) — італійський католицький священик-театинець, філософ і письменник.
 Лоренцо Сталенс (; 1964) — бельгійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Лорецо Тео (; 1989) — таїтянський футболіст.
 Лоренцо Тьєполо (; ?-1275) — 46-й венеціанський дож.
 Лоренцо Челсі (; 1308–1365) — 58-й венеціанський дож.

Прізвище 
 Борис Лоренцо — радянський театральний діяч, критик, педагог.
 Джузеппе Лоренцо (; 1964) — італійський футболіст.
 Россана Ді Лоренцо (; 1938—2022) — італійська акторка.

Див. також 
 Лоренсо
 Лорензо
 Сан-Лоренцо
 Лоренц
 Лоуренс

Чоловічі імена
Італійські імена